Кінематограф Казахстану відноситься до кіноіндустрії, що базується в Казахстані. Кіно в Казахстані простежується на початку 20 століття. Сьогодні Казахстан щороку випускає приблизно п’ятнадцять повнометражних фільмів .

Історія

1930-1980-ті роки: радянський період 
Кіноіндустрія в Казахстані бере свій початок від виробництва документальних фільмів в Алма-Аті (нині Алмати) у 1930-х роках, розроблених для використання як інструменти радянської пропаганди . Перший художній фільм в Казахстані «Амангельди» (1939) про лідера революції 1916 року Амангельди Іманова був, однак, роботою «Ленфільму» в Ленінграді . Кіновиробництво в Казахстані стало поштовхом до дислокацій, спричинених Другою світовою війною, оскільки основні радянські кіностудії, «Мосфільм» і «Ленфільм», були евакуйовані в Алма-Ату, де вони об'єдналися з  кіностудією Алма-Ата для створення Центрального Об'єднана Кіностудія.  В результаті Центральна об’єднана кіностудія, яка продовжувала працювати в Алма-Аті до 1944 року, випустила 80 відсотків усіх радянських вітчизняних художніх фільмів, знятих під час війни . Велика частина епопеї великого радянського режисера Сергія Ейзенштейна «Іван Грозний» була знята в Казахській РСР.  Під час війни одна з найбільших радянських кіношкол - Інститут кінематографії імені Герасимова (ВДІК) також був тимчасово переселений в Алма-Ату . Ця кіношкола стала альма-матер для найвизначніших казахських кінематографістів 1980-х років, відомих як «нова хвиля».  6 січня 1961 року Міністерство культури Казахської РСР змінило свою назву на найбільшу казахстанську кінокомпанію «Кіностудія Алма-Ата» .

У післявоєнний радянський період головною фігурою кіноіндустрії Казахської РСР був режисер Айманов Шакен Кенжетайович, на честь якого кіностудія «Казахфільм» були перейменована в 1984 році . Визначні фільми цього періоду включають низку історичних епосів, таких як любовна трагічна історія Киз-Жибек (1970),  та тріо бойовиків за участю секретного агента, якого зіграв Асаналі Ашимов, який використовує всілякі глузування - перемагає ворогів комунізму. Перший фільм у трилогії «Кінець отамана» (1970) був знятий в 1921 році, його режисером був Шакен Айманов . Другий «Транссибірський експрес» (1977)  directed by Yeldar Orazbayev and set in 1927, featured a complicated plot involving the  режисера Ельдара Оразбаєва, який відбувся у 1927 році, містив складний сюжет, що передбачає поразку контрреволюціонерів, які планували вбити японського бізнесмена в поїзді, що прямував до Москви, наш герой маскувався під керівника кабаре. Третій, «Маньчжурський варіант» (1989), був випущений в 1945 році в Маньчжурії . Фільми з головним героєм, якого зіграв казахський актор, були частиною зусиль радянського запровадження, щоб продемонструвати, що казахський народ повністю підтримував комунізм .

Кінець 1980-х - початок 1990-х: казахська нова хвиля 
Під час перебудови в Радянському Союзі у 80-х роках виникла нова хвиля молодих казахських режисерів, готових кинути виклик кінематографічному запровадженню. Випущений у 1988 році, фільм «Голка» стала каталізатором цього нового руху в казахському фільмі. У фільмі режисера Рашида Нугманова центральною фігурою став Віктор Цой. Цой був фронтменом популярної радянської рок-групи Кіно, і його багато хто вважав героєм для незадоволеної радянської молоді . Гурт також створив оригінальний саундтрек до фільму. Персонаж Цоя, Моро, повертається до Алма-Ати, щоб стягнути борг із злочинця, дізнавшись, що його колишня дівчина стала наркоманкою. Він вирішує боротися проти наркоторговців, після чого фільм закінчується тим, що його вночі ножем забивають у засніженому парку . Ще однією важливою основоположною роботою руху є фільм Ермека Шинарбаєва «Помста» («Месть») 1989 року, який вперше розглядає трагедії корейського населення в Казахстані та Центральній Азії.

1990-2000-ті: Казахстан після здобуття незалежності 

У 1993 році Нугманов поставив фільм Дикий Схід за мотивами Семи самураїв Акіри Куросави, залучивши групу гномів, які втікають від цирку, і привозить чудових сімох, щоб захистити їх від хижацтва монгольських хуліганів на мотоциклі.  Нугманов переїхав до Парижа в 1993 році, де був пов'язаний з казахстанськими політичними опозиційними угрупованнями . Серед інших режисерів Казахстану після незалежності, які досягли успіху на міжнародних фестивалях, є Сатибальді Нарімбетов . Його біографія юного акордеоніста (1994) - це розповідь про маленького хлопчика, який виріс у казахському селі під час Другої світової війни  . «Молитва Лейли» (2002) зосереджена на дівчині із села неподалік від Семипалатинського ядерного полігону , чия матір молиться про те, щоб її син дожив до старості . «Вбивця» Дарежана Омірбаєва (1998), казахстансько-французька копродукція, - трагічна історія, що висвітлює економічні труднощі казахів у 1990-х . Молодий водій з Алмати спричинив незначну ДТП, повернувши дружину та новонароджену дитину додому з лікарні. Не маючи можливості оплатити шкоду, він втягується у злочин.  Амір Каракулов отримав критичну оцінку за низку фільмів, в тому числі про «Домашнього шкідника» (1991), розповідь про двох братів, закоханих в одну дівчину . Знову ж таки, все закінчується погано. Новим приходом на сцену є Рустем Абдрашев. Його режисерським дебютом став фільм «Острів Відродження» (2004), розповідь про перше кохання поета-початківця на історичному тлі висихання Аральського моря .

Однією з проблем є те, що дуже мала кількість цих фільмів була широко побачена глядачами Казахстану. Вітчизняні дистриб'ютори воліють покладатися на захід, який називають голлівудськими блокбастерами та великобюджетними російськими фільмами, в результаті чого казахське кіно після здобуття незалежності створило щось на зразок репутації, яку, швидше за все можна знайти в західних будинках мистецтва та на міжнародних конкурсах, ніж на екрани в Казахстані. Однак був великобюджетний казахстанський фільм. «Nomad: The Warriors» (2005), з міжнародним складом і акторським складом, була офіційно підтриманою спробою вивести фільм, заснований на подвигах казахських воїнів 18 століття, на міжнародні екрани  . «Racketeer» (2007), режисер Акан Сатаєв, який був ще молодим в умовах жорсткого економічного клімату 90-х, був оголошений першим чисто комерційно орієнтованим фільмом, знятим в Казахстані після проголошення незалежності, і зібрав значні касові збори.  Казахський режисер Тимур Бекмамбетов також мав міжнародний успіх у рекламних кінопроєктах, особливо завдяки російським фантастичним фільмам «Нічна Варта» (2004) та «Денна варта» (2006) . Зараз Бекмамбетов режисує та продюсує фільми в Голлівуді.   До його помітних робіт, зроблених у Голлівуді, належать: «Особливо небезпечний» (2008), «Фантом» (2011) та «Авраам Лінкольн: Мисливець на вампірів» (2012).

Партизанський кінотворчий рух під назвою «Партизанське кіно» було започатковано в 2010-х. Директори-учасники прагнуть працювати без будь-якого втручання з боку уряду Казахстану. Маніфест руху має три стовпи: відсутність бюджету, соцреалізм та пошук нових шляхів.  Фільми та режисери в русі включають:
Платний бар (2015) Жассулана Пошанова
Чума в селі Каратас (2016) Адільхана Єржанова
Свідок справи No 6 (2016) Серіка Абішева

Кінотеатри 

Кінотеатри в Казахстані варіюються від бурхливого радянського виживання до сучасних комплексів мультиплекс. Ринок кінотеатрів розподілений між мультиплексними кінотеатрами KinoPark, StarCinema, Arman та меншими гравцями.  Нові кінотеатри Казахстану, як правило, розташовані в торгових центрах та розважальних центрах.  Ціни на квитки нижчі, ніж у Західній Європі та Північній Америці. У 2012 році IMAX Corp. відкрила ці два кінотеатри в Казахстані в результаті угоди, підписаної з мультиплексними кінотеатрами KinoPark у 2010 році.  Фільми, спочатку зроблені англійською мовою, майже незмінно дублюються, не мають субтитрів, але є дещо показано англійською мовою.

Фестивалі 

Міжнародний фестиваль бойовиків в Астані

Кіношколи 
Казахська національна академія мистецтв
Казахський національний університет мистецтв

Виробництво фільмів

Кіностудії 
«Студія Казахфільм» - державна компанія, що фінансується Міністерством культури, яке працює в Казахстані ще з часів Радянського Союзу .
Eurasia Film Production - провідна приватна компанія з виробництва фільмів у Казахстані. Фільм Монгол, створений Eurasia Film Production, був номінований на найкращий іноземномовний фільм Оскар у 2008 році, а того ж року Tulpan отримав Гран-прі в Каннах Un Certain Regard. 
Satai Film - ще одна провідна кінопродюсерська компанія в Алмати, яку заснував і керує Акан Сатаєв, один з найкращих кінорежисерів в Казахстані та президент Алматинського кінофестивалю.

Див. також 
Борат
Історія кіно

Примітки

Посилання 

List of Kazakhstan cinemas  on the Kazakhstan.com 
Kazakh Cinema: An epic story on the silver screen

Кінематограф Казахстану